Morello ist der Familienname folgender Personen:

 Aneika Henry-Morello (* 1986), jamaikanische Basketballspielerin
 Dario Morello (* 1968), italienischer Fußballspieler
 Giuseppe Morello (1870–1930), italo-amerikanischer Mafioso
 Giuseppe Morello (Fußballspieler) (* 1985), italienischer Fußballspieler
 Joe Morello (1928–2011), US-amerikanischer Musiker
 Nicholas Morello (1866–1916), US-amerikanischer Mafioso
 Nicole Morello (* 1953), französische Künstlerin
 Nunzio Morello (1806–1878), italienischer Bildhauer
 Paulo Morello (* 1970), deutscher Jazz-Gitarrist, Komponist und Musikproduzent
 Peter Morello (alias Giuseppe Morello; 1867–1930), italo-amerikanischer Mafioso
 Tom Morello (* 1964), US-amerikanischer Gitarrist

Morello bezeichnet:
 Morello (Fluss), einen Fluss auf Sizilien